Aleksandar Atanacković (1920-2005) – calciatore jugoslavo
 Bogoboj Atanacković (1826-1858) – scrittore serbo
 Simo Atanacković (1990) – cestista sloveno
 Teodor Atanacković (1945) – scienziato serbo